Плане́тная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Планетная улица — улица в Москве.
 Планетная улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Планетная улица — улица в Новосибирске.
 Планетная улица — улица в Пензе.

Украина 
 Планетная улица — улица в Одессе.
 Планетная улица — улица в Харькове.